Цикл разви́тия — понятие, связанное с возникновением полового размножения. 

У схизомицетов Размножение простым делением может идти бесконечно, но для большинства организмов можно принять за правило, что за размножением клеток делением, в течение того или другого периода времени, должно следовать соединение двух клеток различного происхождения (конъюгация, копуляция, оплодотворение, то есть, говоря вообще, половой процесс). Появление полового процесса определяет границу двух соседних Ц., и самое развитие получает характер циклического. У большинства простейших между двумя половыми процессами вставляется ряд последовательных делений. Иногда у простейших форма размножения, следующая непосредственно за половым процессом, и даже Взрослая форма, получаемая в результате процесса, отличаются от следующей за ней формой размножения и получаемой в её результате взрослой формой, так что появляется или чередование форм размножения, или чередование поколений (фораминиферы). У многоклеточных форм Ц. размножения в его замкнутой и наиболее чистой форме встречается у высших, у которых размножение совершается исключительно половым путём. Ц. развития начинается оплодотворением, затем происходит развитие в тесном смысле слова, потом половая зрелость, которая приводит опять к оплодотворению. Но у многих животных между двумя оплодотворениями вставляется ряд поколений, размножающихся девственно (см. Партеногенез) или бесполым путём (см. Размножение Животных), и возникают, таким образом, различные формы чередования поколений. Однако есть организмы (как некоторые Растения), которые всегда размножаются бесполым путём (отводками), а равно есть формы, у которых самцов не найдено, и которые, может быть, размножаются всегда партеногенетически. Ц. развития таких форм является незамкнутым, и размножение их может быть названо ациклическим. Одни животные совершают свой Ц. в течение многих лет, другие — правильно дают один Ц. в течение года (моноциклические формы), третьи — в течение года дают несколько Ц. (полициклические формы). Иногда возобновление нового Ц. зависит от изменения условий, напр., ухудшения условий питания (афиды), и вообще каждый вид усваивает себе такой Ц., который наиболее удобен при данных условиях существования, что всегда хорошо видно на различных видах дафнид (по наблюдениям Вейсманна). Таким образом, понятие о Ц. развития отнюдь не совпадает с понятием о жизненном Ц. особи, который тоже может начинаться половыми процессами, но может начинаться и иным путём, приводящим к возникновению новой особи и заканчивается Смертью данной Особи.

См. также 
 Жизненный цикл

Литература 
 

Половое размножение